Au cours de l'histoire, il existe plusieurs sièges et batailles de Barcelone :
 Siège de Barcelone (801), par l'armée carolingienne dirigée par Louis le Pieux et qui conduit à la conquête de Barcelone aux musulmans.
 , par des comtes autochtones aidés par l'émir de Cordoue Abd al-Rahman II contre l'armée franque, dans ce qu'on a appelé la Révolte d'Aissó.
 Siège de Barcelone (985), par les troupes d'Almanzor.
 , par les troupes de Jean II d'Aragon durant la Guerre civile catalane.
 Siège de Barcelone (1465), par les troupes de Jean II d'Aragon durant la Guerre civile catalane.
 Siège de Barcelone (1472) par les troupes de Jean II d'Aragon durant la Guerre civile catalane.
 Bataille de Barcelone (1642) pendant la guerre franco-espagnole
 Siège de Barcelone (1651-1652) par les troupes du roi d'Espagne Philippe IV.
 Siège de Barcelone (1697) par les troupes de Louis XIV , pendant la guerre de la Ligue d'Augsbourg.
 Siège de Barcelone (1705) par les Espagnols, pendant la guerre de Succession d'Espagne.
 Siège de Barcelone (1706) par les troupes franco-espagnoles, pendant la guerre de Succession d'Espagne.
 Siège de Barcelone (1713-1714) par les troupes franco-espagnoles, pendant la guerre de Succession d'Espagne.
 
 Siège de Barcelone (1823) par les troupes du maréchal Moncey, pendant l'expédition d'Espagne.

Barcelone